Wolfshoek (Eersel), een buurtschap in de gemeente Eersel in de Nederlandse provincie Noord-Brabant
Wolfshoek (Heusden), een buurtschap in de gemeente Heusden in de Nederlandse provincie Noord-Brabant
Wolfshoek (Rotterdam), een hoek op de kade bij de Leuvehaven